Епархия Рондонополиса — Гиратинги () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Рондонополис, Бразилия. Епархия Рондонополиса — Гиратинги входит в митрополию Куябы. Кафедральным собором епархии Рондонополиса — Гиратинги является церковь Святого Креста. В городе Гиратинга находится сокафедральный собор Святого Иоанна Крестителя.

История 
13 июля 1940 года Святой Престол учредил территориальную прелатуру Чапады, выделив её из архиепархии Куябы. 25 ноября 1961 года территориальная прелатура Чапады была переименована в территориальную прелатуру Рондонополиса.

5 февраля 1986 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Laetantes omnino, которой преобразовал территориальную прелатуру Рондонополиса в епархию.

23 декабря 1986 года епархия Рондонополиса передала часть своей территории новой территориальной прелатуре Паранатинги.

25 июня 2014 года епархия Рондонополиса присоединила некоторые муниципалитеты упразднённой епархии Гиратинги и одновременно была переименована в епархию Рондонополиса — Гиратинги.

Ординарии епархии 
 епископ Vunibaldo Godchard Talleur (20.12.1947 — 1970);
 епископ Osório Willibaldo Stoffel (27.11.1970 — 19.11.1997);
 епископ Juventino Kestering (с 19.11.1997).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Laetantes omnino

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Бразилии